Pantan Reduk (Linge), een plaats in Indonesië
Pantan Reduk (Ketol), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing